Посунько Данило Герасимович (? — 1942) — український греко-римський та цирковий борець, тренер
 Посунько Семен Лукич — активіст ОУН (б), голова «Просвіти», головний лікар Слов'янської міської поліклініки в часі Другої світової війни.

Українські прізвища